Шафі Голдвассер (1958) — ізраїльський та американський науковець
 Мохаммед Абдель-Шафі (1985) — єгипетський футболіст